Nash (ster), een ster
Nash (automerk), Amerikaans automerk dat tussen 1916 en 1957 bestond
D'Nash, een Spaanse band die aan het Eurovisiesongfestival 2007 deelnam
Nash-evenwicht (Nash equilibrium), een term uit de speltheorie
Nash (stripverhaal), een Franse serie sciencefiction stripverhalen

Geografie:
Nash (Buckinghamshire), een Britse plaats in Buckinghamshire
Nash (Herefordshire), een Britse plaats in Herefordshire
Nash (London Borough of Bromley), een Britse plaats in Groot-Londen
Nash (Newport), een Britse plaats in Newport
Nash (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
Nash (Shropshire), een Britse plaats in Shropshire
Nash (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
Nash County, een Amerikaanse county in de staat North Carolina
Nash Lee, een Britse plaats
Nash Mills, een Britse plaats

NASH kan verwijzen naar:
North American Society of Homeopaths, een Amerikaanse organisatie die informatie verstrekt over homeopathie
Niet-alcoholische steatohepatitis

Personen met de achternaam Nash
Graham Nash, een Engelse zanger
John Forbes Nash jr., een Amerikaanse wetenschapper
John Nash, een Engelse architect
Johnny Nash, een Amerikaanse zanger
Jørgen Nash, een Deense kunstenaar
Steve Nash, een Canadese basketbalspeler
Kate Nash, een Britse zangeres
 Clarence Nash, een Amerikaanse stemacteur
 Merlijn Nash, een Nederlandse zanger en toetsenist
 Alan Nash, een Britse Shiatsu meester